Příjmení Kotásek nosí více různých osobností:

 Jaroslav Kotásek (1917–1944) – československý voják a odbojář
 Josef Kotásek (* 1973) – český právník a vysokoškolský učitel
 Vítězslav Kotásek (1946–2022) – český fotbalista
 Zdeněk Kotásek – český vědec, počítačový odborník